Butch Reynolds (1964), Amerikaans sprinter
 Harry Reynolds (wielrenner), Iers wielrenner
 Harry Reynolds (editor), Amerikaans film editor